«Советский филателист» — советский филателистический журнал, издававшийся в 1922—1932 годах.
 «Советский филателист» — издательство, существовавшее в СССР в 1920-х — 1930-х годах.